Ambrozjusz Teodozjusz Makrobiusz – pisarz rzymski
 Makrobiusz – imię męskie